Briley ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Ray Briley (* 1958), US-amerikanischer Serienmörder, siehe Briley-Brüder
 David Briley (* 1964), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Nashville
 James Dyral Briley (1956–1985), US-amerikanischer Serienmörder, siehe Briley-Brüder
 John Briley (1925–2019), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Linwood Earl Briley (1954–1984), US-amerikanischer Serienmörder, siehe Briley-Brüder
 Melissa Briley (* 1956), US-amerikanische Wasserspringerin